Метчаянгъярви — озеро на территории Суккозерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 4,7 км², площадь водосборного бассейна — 53,1 км². Располагается на высоте 213,6 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

В залив на восточной стороне Метчаянгъярви впадает водоток без названия, вытекающий из озера Туохтъярви.

С западной стороны Метчаянгъярви берёт начало река Кукозерка, которая, протекая через ряд небольших озёр, впадает в Янгозеро, из которого берёт начало река Янгозерка, впадающая в озеро Селецкое.

В озере более десяти безымянных островов различной площади, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

С севера к озеру подходит лесная дорога.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001111102000007154.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Ломнезерки
Озёра Муезерского района